Košariská (miejscowość) – miejscowość w Niżnych Tatrach na Słowacji
  Košariská (Niżne Tatry) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji